— 29-й император Японии, правивший с 30 декабря 539 по 24 мая 571 года. Прозвания — Идзурэмо, Сигисима. Японский посмертный титул — Амэкуни-осихаруки(/осихараки)-хиронива.

Жизнеописание 
Император Киммэй правил с 539 по 571 год. Был сыном императора Кэйтая и . У него было шесть жён, в частности, принцесса Иси-химэ (или Ива-химэ), дочь императора Сэнка, и Китаси-химэ из клана Сога. В этих браках Киммэя родились три будущих императора — Бидацу, Ёмэй и Сусюн, а также первая правившая императрица Японии — Суйко. Киммэй был также дедом знаменитого реформатора и законодателя, принца Сётоку.

После смерти императора Сэнка на трон взошла Ямада, вдова императора Анкана, однако она была свергнута молодым Киммэем. В книге Нихон сёки рассказывается, что при императоре Киммэе в Японию из Кореи начал проникать буддизм. Во время его правления также Япония потеряла Мимана, свою колонию на Корейском полуострове.

Семейное древо 
Замечание: титул мико или о: дзи () носили сыновья государя, принцы или князья; титул химэ-мико, кодзё: или одзё: () — носили княгини / принцессы.

Примечания

Литература 
 
 
  

Правители Азии VI века
Императоры Японии
Родившиеся в 509 году